Levice – comune della provincia di Cuneo, Italia
 Levice – capoluogo del distretto di Levice, Slovacchia